Haloragodendron är ett släkte av slingeväxter. Haloragodendron ingår i familjen slingeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slingeväxter
Haloragodendron